Абашкин — фамилия; имеет женскую форму Абашкина.

 Абашкин, Андрей Викторович — российский актёр.
 
 Абашкин, Павел Иванович (1923—2005) — сталевар электрометаллургического завода «Электросталь», Герой Социалистического Труда.
 Абашкин, Пётр Степанович (1868—1934) — русский военный деятель, генерал. Примечания